Китайське прізвище (1) та ім'я (2): Wang Yi. Останнє є омонімічним для кількох слів китайської мови.

Ван Ї (бібліотекар) 王逸 (близько 89–158), дин. Хань
Ван Ї (художник) 王繹 (1333-1362), дин. Юань
Ван Ї (політик) 王毅 (нар. 1953)